Мухамед Мехмедовић је био југословенски и босанскохерцеговачки редитељ и глумац.

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1974. || Траг (ТВ филм) || /
|-
| 1976. || Сјеверно од сунца (ТВ филм) || /
|-
| 1978. || Извор (ТВ филм) || /
|-
| 1979. || Скица за слику времена (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1981. || Покондирена тиква (ТВ филм) || /
|-
| 1983. || Ватрогасац (ТВ филм) || /
|-
| 1984. || Скретничар (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1997. || Послије битке || /
|-
| 1998. || Стријелац || /
|}

Глумац 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1977. || Аутограм (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1987. || Не знате ви Мартина (ТВ филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Босанскохерцеговачки редитељи
Југословенски редитељи
Босанскохерцеговачки глумци
Југословенски глумци